Brabant může být:

 Brabantské lankrabství – historické lankrabství, část pozdějšího Brabantského vévodství v dnešní Belgii.
Brabantské vévodství – historické vévodství a později provincie rozdělená dnes mezi Belgii a Nizozemsko.
 Severní Brabantsko – nizozemská provincie.
 Brabant (belgická provincie) – historická provincie v Belgii rozdělená dnes mezi:
 Valonský Brabant.
 Vlámský Brabant.
 Bruselský region.
 Obec ve Francii
 Brabant-en-Argonne – obec v departementu Meuse
 Brabant-sur-Meuse – obec v departementu Meuse
 Brabant-le-Roi – obec v departementu Meuse